Sanmartino ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Sanmartino (1911–1983), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Turin
 Giuseppe Sanmartino (1720–1793), italienischer Bildhauer und Vertreter des neapolitanischen Rokoko

Siehe auch
 San Martino